Wilson Edison Borgnino (n. , Jesús María, Provincia de Córdoba) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad parcialmente retirado. Desarrolló su carrera deportiva compitiendo en categorías tanto de su país como del continente europeo.

Compitió en la Fórmula Renault Argentina, categoría donde debutó en el año 2010. También formó parte de la Fórmula Renault Plus, categoría donde tras debutar en 2009, en el año 2011 se quedó con el tercer lugar del campeonato, tras una polémica definición en la cual fue despojado del título que había ganado en pista.

Tras estas participaciones a nivel nacional, en el año se produjo su debut a nivel internacional y también en categorías de turismos, al estrenarse en la División 2 de la ADAC Procar de Alemania, donde compitió al comando de un Chevrolet Aveo. Con la misma unidad, fue partícipe también de la Copa Europea de Turismos de FIA, en la clase Súper 1600. Luego de competir en Europa, retornó a su patria a mitad de temporada, donde se inscribió en las divisionales Clase 3 del Turismo Nacional y Top Race Junior, teniendo previamente una invitación a una competencia especial de la divisional Top Race Series. 

En el año 2013, fue protagonista de un hecho curioso al disputar el campeonato de Top Race Junior a bordo de un Ford Mondeo II, con el cual lideró el campeonato en las cinco fechas que desarrolló ese año la divisional. Sin embargo, debido a que tras esa fecha se anunció el cese temporal de las actividades de esa divisional, no fue declarado formalmente como su campeón quedando el título desierto. La cancelación de esta divisional le permitió continuar su carrera en la Top Race Series, donde volvió compitiendo sobre un Volkswagen Passat V.

Finalmente, tras esta última participación, disputó en forma esporádica algunas competencias de otras categorías como el TC 2000, la Top Race NOA o la nueva Top Race Junior relanzada en 2016.

Biografía 
Sus inicios deportivos estuvieron en las Fórmulas 3 Cordobesa y Renault Plus. En esta última, compitió entre los años 2009 y 2011, teniendo como mejor resultado el tercer puesto en el campeonato 2011, habiendo sido declarado ganador Franco Girolami luego de una polémica definición por parte de las autoridades de la categoría, quienes habían sancionado a Borgnino que se había consagrado campeón en la pista. A la par de esta última categoría, en el año 2010 debutó a nivel nacional compitiendo en la Fórmula Renault 2.0, en donde no consiguió la regularidad deseada teniendo muy pocas participaciones entre 2010 y 2011. 

Tras estas acciones, en el año 2012 emigró a Alemania, donde fue contratado por el equipo Maurer Motorsport para competir en la División 2 de la categoría ADAC Procar de ese país. Al comando de un Chevrolet Aveo, Borgnino tuvo destacadas actuaciones en esta categoría, logrando subir al podio en reiteradas oportunidades. Al mismo tiempo, con la misma unidad y equipo, compitió en la clase Súper 1600 de la Copa Europea de Turismos de FIA, donde subió en cuatro ocasiones al podio. El balance de su incursión en el continente europeo dejó a Borgnino clasificado en la cuarta ubicación del campeonato de ADAC y en la séptima en la Copa Europea de Turismos. Luego de su participación en el automovilismo europeo, retornó a su país, donde debutó inicialmente en la Clase 3 del Turismo Nacional al comando de un Peugeot 307 del equipo de Luis Belloso, con el que solamente alcanzó a participar en la novena fecha corrida en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. Meses más tarde, recibió una invitación para competir en la especial de dos pilotos de la divisional Top Race Series corrida en el Autódromo Rotonda de Mar de Ajó, formando dupla con el piloto Alan Castellano y alcanzando el tercer lugar del podio. Finalmente, para la fecha siguiente corrida en el Autódromo Jorge Ángel Pena, Borgnino fue convocado para competir como piloto titular en el equipo Fiat Linea Competizione dentro de la divisional Top Race Junior, sin embargo solamente pudo participar en esa competencia, cerrando su participación del año 2012.

Trayectoria

Resultados

TC 2000

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Wilson Borgnino en Top Race
 Wilson Borgnino está listo para correr en Imola. Mundo D La Voz - 20-06-2012

Pilotos de Top Race
Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Fórmula Renault Argentina
Pilotos de TC2000 Series